

Patronymes 

  (1965-), pédagogue américain, a fondé la .
  (1870-1908), médecin allemand.
 Pedro Bial, (1958-) est un journaliste et présentateur de télévision brésilien.
 Rudolf Bial (1834-1881), violoniste germano-américain, compositeur, imprésario.
 la famille originaire du département de Corrèze Bial de Bellerade.

Autres 
 Bial (entreprise), une société pharmaceutique basée au Portugal.
 BIAL (Bangalore International Airport Limited), société gestionnaire de l'Aéroport international Kempegowda à Bangalore, en Inde.
 , un sommet de montagne en Suisse.
 BIAL, le Bulletin de l'institut archéologique liégeois.